Jonathan Miller peut désigner :

  (1934-2019), un réalisateur, directeur de théâtre, auteur et présentateur de télévision anglais ;
 Jonathan Miller (1993-), un joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Jonathan Miller, un compositeur et fondateur de .